Аршакя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Аршакян, Агаси Арамаисович (1954—2017) — депутат армянского парламента.
 Аршакян, Азат Левонович (род. 1950) — депутат армянского парламента.
 Аршакян, Анаит Леваевна (род. 1992) — российская дзюдоистка.
 Аршакян, Ануш (род. 1980) — армянская певица.
 Аршакян, Давид Рудольфович (род. 1994) — российский и армянский футболист.
 Аршакян, Инга (род. 1982) — армянская певица.
 Аршакян, Оник Аршакович (1977—2001) — российский боксёр.
 Аршакян, Тигран (род. 1974) — советский и армянский футболист.